New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2002 – dwudziesta siódma edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 9–10 listopada 2002 roku w Palmerston North.

Pierwszy tytuł w historii zdobył zespół Wellington kończąc trzyletnią dominację North Harbour, a najlepszym zawodnikiem zawodów został wybrany Tafai Ioasa.

Faza pucharowa

Shield

Bowl

Plate

Cup

Przypisy

Bibliografia 
 

2002
2002 w rugby union
2002 w Nowej Zelandii